Натрофармакосидерит — минерал, гидратированный арсенат железа, натрия и калия из группы фармакосидерита надгруппы фармакосидерита. Назван как натриевый аналог фармакосидерита. Радиоактивность — 30,39 GRapi. Вторичный, очень редко встречается в малых количествах в зонах окисления рудных месторождений.

Литература 
 Peacor, D. R. and Dunn, P. J. (1985): Sodium-pharmacosiderite, a new analog of pharmacosiderite from Australia and new occurrences of barium-pharmacosiderite. Mineralogical Record, 16, 121-124.
 American Mineralogist (1986): 71: 230 (abstract).
 Kokinos, M. and W.S. Wise (1993) The Gold Hill mine, Tooele County, Utah. Mineralogical Record, 24, 11–22.

Ссылки 

 Натрофармакосидерит. Материал из GeoWiki - открытой энциклопедии по наукам о Земле.

См. также 
 Фармакосидерит
 Бариофармакосидерит
 Гидрониумфармакосидерит

Арсенаты (минералы)